Дмитрий Касимов:
 Касимов, Дмитрий Васильевич (1900—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Касимов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1999) — украинский футболист